Сеймур Низами оглы Асадов (; 5 мая 1994, Баку) — азербайджанский футболист, полузащитник.

Биография 
Родившийся в 1994 году в Баку Сеймур Асадов начал заниматься футболом в возрасте 8 лет детской группе любительского футбольного клуба «Реал» Баку. Через два года перешёл в группу «Завтрашние звезды» (), где обучался футбольным навыкам до 2006 года.

В 2007 году Сеймур уезжает в Боярку (Украина), где подписывает годовой контракт с ФК «Зенит», выступающей в первой лиге украинского чемпионата. Проведя 26 игр за украинский клуб, забивает 6 мячей. Через год возвращается в Баку, где переходит в функционирующий при ФК «Нефтчи» клуб «РОИЛ», выступающий в чемпионате Баку.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2010 году с выступления в юношеском составе (до 17 лет) ФК «Баку». В 2011 году проводит пол сезона в составе ФК «Тарагги», выступающего в любительской лиге чемпионата Азербайджана.

В январе 2012 года, во время зимнего трансферного окна подписал трёхлетний контракт с клубом азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Габала» из одноимённого города, где начал свои выступления в дублирующем составе.

Дебют в основном составе габалинцев состоялся 11 мая 2012 года в матче XXXII тура Премьер-лиги против бакинского «Нефтчи», котором играющие в гостях габалинцы победили со счётом 0:1. Вышел на замену на 68-й минуте матча.

Летом 2013 года состоялся переход Асадова в клуб «АЗАЛ» из города Баку, с которым футболист также подписал трёхлетний контракт. В составе дублёров «лётчиков» выступает под № 77.

Достижения 
2012 — серебряный призёр чемпионата Азербайджана среди дублёров в составе ФК «Габала».

Интересные факты 
Сеймур Асадов стал 132-м футболистом в истории ФК «Габала», вышедшим на поле в основном составе клуба.

Примечания

Ссылки 
 Дублирующий состав ФК «АЗАЛ» на официальном сайте клуба
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Сабаил»
Игроки ФК «Шамахы»